Csehország
 Dešná, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Dešná, település a Zlíni járásban
 Szlovákia
 Dešná, Fehérhalom (Lysá pod Makytou) településrésze a Puhói járásban